Guaymallén kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Nueva (kommunhuvudort i Argentina, Mendoza), 
 Departamento de Guaymallén, kommun, Mendoza, 

Robotskapade Argentinaförgreningar